Säynäjäjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Säynäjäjoki (vattendrag, lat 67,10, long 27,75), Lappland, 
 Säynäjäjoki (vattendrag, lat 66,92, long 26,13), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar